Whanganui Stream ist der Name folgender Fließgewässer in Neuseeland:

 Whanganui Stream (Lake Taupo), Zufluss des Lake Taupo, Region Waikato, Nordinsel
 Whanganui Stream (Lake Waikaremoana), Zufluss des Lake Waikaremoana, Region Hawke's Bay, Nordinsel
 Whanganui Stream (Tasmansee) in der Region Taranaki, Nordinsel
 Whanganui Stream (Tauranga River), Zufluss des Tauranga River, Region Bay of Plenty, Nordinsel